Чистые пруды может означать:

 Чистые пруды — пруд в Москве на Чистопрудном бульваре; это название также носит парковая зона на бульваре.
 Чистые пруды — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.
 Чистые пруды — команда КВН из Москвы.
 «Чистые пруды» — советский художественный фильм режиссёра Алексея Сахарова 1965 года.
 «Чистые пруды» — песня (музыка Д. Тухманова, слова Л. Фадеева).
 «Чистые пруды» — российский литературный альманах.

 Топоним
 Чистые Пруды — хутор в Бирском районе Башкортостана.
 Чистые Пруды — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Чистые Пруды — посёлок в составе городского округа Кирова Кировской области.
 Чистые Пруды — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.
 Чистые Пруды — посёлок в Морозовском районе Ростовской области.

См. также 
 Чистопрудный бульвар